Ratering ist der Familienname folgender Personen:

 Jörn Ratering (* 1984), deutscher Schauspieler, Buchautor und Ethnologie-Student
 Werner Ratering (1954–2017), deutscher Bildhauer und Objektkünstler